Personen

 Hector Zazou - Frans componist
 Hisham Zazou - Egyptisch politicus
 Zazou Mall - Zwitserse zangeres
Overig

 Belle-Zazou - roman van Thierry Jonquet
 Zazou - Franse subcultuur in de Tweede Wereldoorlog
 Zazou chez les Nègres - Franse film uit 1943
 Zazou (radioprogramma) - Belgisch radioprogramma
 The Zazou Swing Orchestra - Zwitserse muziekgroep